Эмма Николаевна Зуева (1936—2019) — советский, узбекистанский врач-невропатолог. Народный врач СССР (1988).

Биография 
Родилась 4 июля 1936 года. 

В 1960 году окончила Ташкентский медицинский институт. 

В 1960—1961 годах — врач-терапевт, с 1962 — врач-невропатолог в больнице №2 Среднеазиатской железной дороги, с 1976 — заведующая отделением железнодорожной поликлиники на станции Ташкент.

Умерла 18 апреля 2019 года.

Звания и награды 
 Народный врач СССР (1988)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Ташкентского медицинского института‎